Butla – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim 
 butla – duża butelka, ale również pojemnik np: 
 butla gazowa
 butla Woulfe’a
 butla tlenowa we wspinaczce
 butla nurkowa
 gąsior